Ibirubá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibirubá (ort), Rio Grande do Sul, 
 Ibirubá (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar